Maria Francesca ist der Name folgender Personen:

* Maria Francesca (1827–1876), britische Ordensschwester und Autorin, siehe Maria Francesca Rossetti
 Maria Francesca (Schauspielerin), Schauspielerin 

Siehe auch:
 Maria Francisca von Portugal (Maria Francesca de Bragança;  1800–1834), Infantin von Portugal